Neues Tor steht für folgende Stadttore:

 Neues Tor (Berlin)
 Neues Tor (Hannover)
 Neues Tor (Hildesheim)
 Neues Tor (Neubrandenburg)
 Neues Tor, anderer Name für das Mühltor (Schweinfurt) 
 Neues Tor (Jerusalem)

Siehe auch:
 Porta Nuova
 Neues Stadttor
 Neutor